Foudre est le nom de plusieurs navires de la Marine royale française, puis de la Marine nationale :
 La Foudre, une canonnière (1760-1768)
 La Foudre, une canonnière (1795–1795)
 , un brick de 6 canons lancé en 1796, capturé par la Royal Navy en mars 1799, repris par la marine française un mois plus tard, repris par la Royal Navy en 1800 et vendu en 1801.
 La Foudre, une canonnière (1804)
 La Foudre, une frégate à vapeur et à voile (1856–1872)
 La Foudre, un transport d'hydravions de la Marine nationale française.
  (A646), un transport de chalands de débarquement de la classe Casa Grande, a ensuite reçu le numéro de côté OTAN L9020 (1953-1969)
 Le Foudre (L 9011), un transport de chalands de débarquement de la Marine nationale française remis à la Marine chilienne en 2011.